La Coppa di Israele 2003-2004 è la 44ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2003-2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
Coppa di Israele di pallacanestro maschile